Карл Свенссон:
 Свенссон, Карл-Эрик (1891—1978) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года.
 Свенссон, Карл (род. 1984) — шведский футболист, защитник.
 Свенссон, Карл Юхан (1887—1965) — шведский гимнаст, олимпийский чемпион 1908 и 1912 гг.